Айосе — ім'я. Відомі носії:
 Айосе Гарсія (,  22 листопада 1985, Пуерто-де-ла-Крус) — іспанський футболіст, півзахисник американського клубу «Інді Ілевен».
 Айосе Перес (,  23 липня 1993, Санта-Крус-де-Тенерифе) — іспанський футболіст, нападник, фланговий півзахисник клубу «Лестер Сіті».